

Cinema
 Araya - film documentario del 1959 diretto da Margot Benacerraf

Geografia
 Araya – centro abitato e comune (municipalité) del Libano, nel distretto di Baabda
 Araya – città del Venezuela

Persone
 Alejandro Manuel Hisis Araya (1962) – ex calciatore cileno
 Ariel Francisco Rodríguez Araya (1989) – calciatore costaricano
 Francisco José Rodríguez Araya (1995) – calciatore svizzero
 Johnny Araya (1969) – bassista statunitense
 Jorge Araya (1996) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista 
 Leonardo Araya (1982) – ex calciatore costaricano, di ruolo difensore
 Luis Osvaldo Mariano Ibarra Araya (1937-2013) – allenatore di calcio cileno
 Michael Jordan Contreras Araya (1993) – calciatore cileno
 Milady Tack-Fang Araya (1949) – ex schermitrice cubana
  Ricardo Iván Rodríguez Araya, noto semplicemente come Ricardo Rodríguez (1992)– calciatore svizzero
 Roberto Rodríguez Araya (1990) – calciatore svizzero
 Rodrigo David Meléndez Araya (1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno
 Tom Araya (1961) – cantante e bassista cileno naturalizzato statunitense
 Vladimir Quesada Araya (1966) – ex calciatore costaricano
 Zeudi Araya (1951) – attrice, produttrice cinematografica e cantante eritrea naturalizzata italiana

Pagine correlate
 Pedro Araya